Francisco Carlos de Austria (en alemán, Franz Karl von Österreich; Viena, 7 de diciembre de 1802-ibidem, 8 de marzo de 1878) fue hijo del emperador Francisco I de Austria y padre de los emperadores Francisco José I de Austria y Maximiliano I de México, aunque él mismo jamás ostentó la dignidad imperial.

Biografía
Era el décimo hijo y segundo varón del emperador Francisco I de Austria (anteriormente Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico) y de su esposa, María Teresa de las Dos Sicilias. Era además hermano de María Luisa, emperatriz de Francia; del emperador Fernando I de Austria; y de María Leopoldina, emperatriz del Brasil; de María Carolina, reina de Sajonia, y de la archiduquesa María Ana de Austria. 

Debido al parentesco entre sus padres, Francisco Carlos y sus hermanos resultaron ser víctimas de una endogamia dinástica. Cinco de sus hermanos no pasaron de la infancia. Su hermano Fernando, más tarde Fernando I, nació con hidrocefalia, y fue esquizofrénico. Su hermana, María Ana, era una débil mental sumida en un estado vegetativo y estuvo bajo la supervisión de una enfermera hasta su muerte en un cuarto cerrado. Los otros hermanos, María Luisa, la esposa de Napoleón, al igual que Francisco Carlos, padecieron de grandes variaciones de humor. La excepción fue la hermana menor, y más tarde emperatriz de Brasil, María Leopoldina, quién fue bendecida con una gran inteligencia, curiosidad, agilidad mental y talento artístico por encima de lo común.

Matrimonio y descendencia
El 4 de noviembre de 1824 contrajo matrimonio en Viena con la princesa Sofía de Baviera, hija del rey Maximiliano I de Baviera y de su segunda esposa, la princesa Carolina de Baden. Su matrimonio dio seis hijos:

 Francisco José I (1830-1916), emperador de Austria y rey de Hungría (1848-1916).
 Maximiliano I (1832-1867), emperador de México (1864-1867).
 Carlos Luis (1833-1896).
 María Ana (1835-1840).
 Un niño nacido muerto (1840).
 Luis Víctor (1842-1919).

Francisco Carlos siempre fue un hombre sin ambición y alejado de los asuntos políticos, todo lo contrario que su esposa, Sofía. Aunque formaba parte del Consejo de Estado que gobernaba en nombre de su hermano, declarado mentalmente incapaz, el emperador Fernando I de Austria, prácticamente no tenía experiencia política; por ello cuando la Revolución de 1848 obligó a la abdicación de su hermano, fue presionado a renunciar a sus derechos sucesorios en favor de su hijo, Francisco José.

Muerte
El archiduque murió en Viena en 1878, seis años después de la muerte de su esposa. Fue enterrado en la Cripta Imperial de los Capuchinos de Viena. Sus vísceras fueron enterradas en la Cripta ducal de la Catedral de San Esteban de Viena, y el corazón fue llevado a la Herzgruft de la Iglesia de los Agustinos de la misma ciudad, siguiendo la costumbre seguida con frecuencia en la familia imperial.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 Su Alteza Imperial y Real Francisco Carlos, príncipe imperial y archiduque de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia.

Órdenes

Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría.

Confederación Germánica 
 Caballero de la Orden de la Corona de Ruda. ()
 1839: Caballero gran cruz de la Orden Real Güélfica. ()
 1824: Caballero de la Orden de San Huberto. ()
 Caballero de la Orden del Águila Negra. ()
 Caballero de primera clase de la Orden del Águila Roja. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de la Corona. ()
 Caballero gran cruz de la Orden del León de Zähringen. ()

Extranjeras 
 1824: Caballero de la Orden del Espíritu Santo. ( Reino de Francia)
 1824: Caballero de la Orden de San Miguel. ( Reino de Francia)
 Caballero de la Orden del Águila Blanca. ( Reino de Polonia)
 Caballero de la Orden de San Andrés. ()
 Caballero de primera clase de la Orden de Santa Ana. ()
 Caballero de la Orden de San Alejandro Nevsky. ()
 Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación. ()
 Caballero de la Orden de los Serafines. ( Reino de Suecia)
 Caballero gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de San Fernando y del Mérito. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de la Cruz del Sur. ()
 Caballero gran cruz de la Orden del Redentor. ( Reino de Grecia)

Cargos

Militares 
 k.k. FeldmarschallLieutenant, (teniente mariscal de campo del Ejército Imperial y Real) (Imperio austrohúngaro)
 Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento de Infantería nº52 (húngaro) del Ejército Imperial y Real. (Imperio austrohúngaro)
 Jefe del Tercer Regimiento de granaderos rusos de Samogit. (Imperio ruso)

Académicos 
 Socio honorario de la Academia de Bellas Artes de Milán.
 Miembro honorario del Instituto véneto de ciencias, letras y artes.
 Miembro honorario del Instituto lombardo de ciencias, letras y artes.
 Miembro honorario del Ateneo de Venecia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Nobles de Hungría del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Caballeros de primera clase de la Orden del Águila Roja
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Caballeros de la Orden de San Huberto
Grandes cruces de la Orden del León de Zähringen
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros grandes cruces de la Orden del Redentor
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Miembros honorarios del Ateneo de Venecia
Miembros honorarios del Instituto véneto de ciencias, letras y artes
Socios honorarios de la Academia de Bellas Artes de Brera
Miembros honorarios del Instituto lombardo de ciencias, letras y artes
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Senadores grandes cruces con collar de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Parma)
Miembros honorarios de la Imperial y Real Academia de Ciencias de Viena
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Nacidos en Viena
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Fallecidos en Viena